Aboilomimus är ett släkte av insekter. Aboilomimus ingår i familjen Prophalangopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Aboilomimus